Il toponimo Mezilesí può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Mezilesí, comune del distretto di Náchod
Mezilesí, comune del distretto di Pelhřimov